USS Alcor je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alcor (AG-34) 
 USS Alcor (AK-259)

Alcor